Il doppio  dell'Open Barletta 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Flavio Cipolla e Marcel Granollers erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Rubén Ramírez Hidalgo e Santiago Ventura hanno battuto in finale 7–6(1), 6–2 Pablo Cuevas e Luis Horna.

Teste di serie 

 Pablo Cuevas /  Luis Horna (finale)
 Yves Allegro /  Horia Tecău (semifinali)

 Rubén Ramírez Hidalgo /  Santiago Ventura (campioni) 
 Marcos Daniel /  Frank Moser (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Open Barletta 2009